Отело Мартели () е италиански кинооператор.

Биография 
Роден в Рим, той започва работа през 1919 г. Сътрудничи на Роберто Роселини, Алберто Латуада, Федерико Фелини, Алесандро Блазети, Джузепе Де Сантис, Виторио Де Сика и Пиер Паоло Пазолини. Специално е сътрудничеството му с Фелини от 1950 г. („Светлините на вариетето“) до 1961 г. (с епизода Изкушенията на доктор Антонио в „Бокачо '70“). Филмите му включват „Сладък живот“, „Пайза“.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Италиански кинооператори